Ле́мболово — топоним в России:
 Лемболово — деревня в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.
 Лемболово — железнодорожная платформа Приозерского направления Октябрьской железной дороги.
 Лемболово — станционный посёлок при платформе Лемболово.
 Лемболово — бывшая деревня, располагавшаяся у Лемболовского озера